Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП) () — международное соглашение по охране авторского права, разработанное Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и принятое на Дипломатической конференции организации 20 декабря 1996 года. Широко известен также как «Договор ВОИС в области Интернета» (наряду с Договором ВОИС по исполнениям и фонограммам), так как дополняет традиционные международные соглашения в области охраны авторского права в соответствии с требованиями интернет-эпохи.

В настоящее время администрируется Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Для России ДАП вступил в силу с 5 февраля 2009 года.

По состоянию на 2022 год участниками являются 112 государств.

Литература

Примечания

См. также 
 Всемирная организация интеллектуальной собственности
 Бернская конвенция 1886 года
 Договор по исполнениям и фонограммам
 Авторское право

Ссылки 
 Текст Договора ВОИС по авторскому праву в базе данных WIPO Lex — официальный сайт ВОИС.

Авторское право
Право интеллектуальной собственности
Международные договоры
Международные соглашения, администрируемые ВОИС
Договоры по алфавиту